Марина Фёдорова:
 Фёдорова, Марина Владимировна (род. 1981) — российская художница.
 Фёдорова, Марина Максимовна (род. 1997) — российская футболистка.